Kastelen steht für:

 Kastelen (Augst), eine spätantike Befestigung im Bereich der Römerstadt Augusta Raurica, heute Augst (Kanton Basel-Landschaft, Schweiz)
 Ruine Kastelen, eine mittelalterliche Burgruine in Alberswil (Kanton Luzern, Schweiz)